Montmain ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Montmain (Côte-d’Or)
 Montmain (Seine-Maritime)

Montmain ist der Familienname folgender Person:
 Jean Montmain (1888–1915), französischer Kunstflieger